A 2014-es WTCC argentin nagydíj volt a 2014-es túraautó-világbajnokság nyolcadik fordulója. 2014. augusztus 3-án rendezték meg az Autódromo Termas de Río Hondo-n, Argentínában.

Időmérő

Első futam

Második futam 

Megjegyzés
  — Echevarría egy vitatott előzéssel került Filippi elé, ezért egy hellyel hátrasorolták.
  — Borković kizárásra került a verseny után, mert az autója nem felelt meg a súlyhatárnak.

Források

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Autóversenyzés Argentínában
Argentin